Filippus kan syfta på:

 Filippus (motpåve) – en motpåve på 700-talet
 Filippus (namn) – ett namn med namnsdag i Sverige 1 maj 1986– 1992
 Filippus (ståthållare) – en av Antiochos IV Epifanes utnämnd ståthållare i Jerusalem och vid dennes död (164 f. Kr.) riksföreståndare och förmyndare för Antiochos V, omnämnd i Mackabéerböckerna och hos Josefus.
 Filippus – äldre namnform för Jesu lärjunge Filippos, se Filippos
 Filippus kors – ett liggande latinskt kors
 Filippus portik – en portik på södra Marsfältet i antikens Rom
 Filippus Simonsson (död 1217), en norsk baglerkung